La abreviación IIPA puede referirse a:
International Intellectual Property Alliance, una alianza de asociaciones de industrias basadas en el copyright de Estados Unidos.
Intelligence Identities Protection Act, una ley estadounidense que convierte en delito revelar intencionalmente la identidad de agentes secretos de agencias de intelegencia de Estados Unidos.
Imperial India Pale Ale, un tipo de cerveza ale.